Периско́п (от  «вокруг» +  «смотрю») — оптический прибор для наблюдения из укрытия. Перископ не позволяет видеть наблюдателя в пределах прямой видимости.

Простейшая форма перископа — труба, на обоих концах которой закреплены зеркала, наклонённые относительно оси трубы на 45° для изменения хода световых лучей. Эта форма перископа с добавлением двух простых линз служила для наблюдения из окопов во время Первой мировой войны. Военнослужащие также используют перископы в некоторых орудийных башнях и в бронированных машинах. В более сложных вариантах для отклонения лучей вместо зеркал используются призмы, а получаемое наблюдателем изображение увеличивается с помощью системы линз. Они используются на подводных лодках и в различных областях науки.

Перископичность или оптическая высота перископа — расстояние между оптическими осями объектива и окуляра: один из основных параметров прибора.

Наиболее известные виды перископа — такие, как перископы на подводных лодках, танках, ручные перископы и стереотрубы (их также можно использовать как перископ) — широко применяются в военном деле.

История технологии 

 

Ян Гевелий описал перископ в своей работе «Селенография, или описание Луны» ( [en]) в 1647 г. Он же впервые предложил использовать перископ для военных целей.

Михаил Ломоносов описал "горизонтоскоп" в своей работе «Горизонтоскоп, новый оптический инструмент» (точная дата выхода работы неизвестна, но не позднее 1765 года). В отличие от прибора Яна Гевелия, "горизонтоскоп" Ломоносова имел круглую вращающуюся трубу и качающееся верхнее зеркало, что давало возможность и кругового обзора, и изменения угла зрения.

Экспериментальная подводная лодка конструкции российского инженера генерал-адъютанта Карла Андреевича Шильдера, спущенная на воду в 1834 году, была оснащена устройством, которое описывалось следующим образом: «Чрезъ крышку кормовой башни проходила мѣдная колѣнчатая труба N съ отражательными зеркалами, посредствомъ которой наблюдатель, находящійся въ башнѣ, могъ обозрѣвать поверхность воды, лежащую впереди лодки. Эта труба двигалась вверхъ и внизъ, и могла выдвигаться внаружу такъ, что верхнее ея колѣно находилось надъ поверхностью воды; вдвинувъ же всю трубу въ башню, можно было совершенно скрыть слѣды подводной лодки.» Это был достаточно примитивный прибор с двумя металлическими зеркалами в выдвижной и поворачивающейся круглой трубе, позволяющий вести наблюдение за горизонтом лишь в тихую погоду.

Французский учёный Ипполит Мария-Дэви[fr] в 1854 году предложил морской перископ, состоящий из трубы и двух развёрнутых под углом 45° зеркал.

Работоспособный призматический перископ для подводной лодки был реализован в США во время Гражданской войны 1861−65 гг. американцем Томасом Х. Доути ().

Начиная с Первой мировой войны солдаты используют перископы, прикреплённые к стволам винтовок, поскольку данный способ позволяет стрелку находиться в окопе и в то же время вести огонь, не подвергая себя опасности быть поражённым огнём противника. В Русской императорской армии подобное устройство (известное как гипоскоп) использовалось на пулемётах Максима вьючного типа.

Начиная со Второй мировой войны перископы стали использовать также и на танках с целью сделать более безопасным обзор для водителя или наводчика. В частности, перископы были установлены на немецких танках «Тигр».

На подводных лодках перископы применяются для наблюдения из подводного положения (с «перископной глубины») за навигационной обстановкой на поверхности моря и для обнаружения летательных аппаратов противника. При погружении на большую глубину выступающие трубы перископов втягиваются в корпус лодки. Перископы могут быть совмещены с устройством для работы двигателя под водой.

Рекордные модели 

 Рекорд по длине и размерам перископов, установленный во время «гонки вооружений» периода Холодной войны, принадлежит американскому «Стар-трекеру» (англ. Type 11 Star Tracker Periscope), изготавливавшемуся на заводе оптического оборудования корпорации «Коллморген» в Нортгемптоне, штат Массачусетс, и устанавливавшемуся на атомные подводные лодки-носители БРПЛ «Поларис» (SSBN-598 и другие ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон»), оснащённому функцией навигации по звёздному небу.

См. также 
 Стереотруба — оптический прибор, состоящий из двух перископов, соединённых вместе у окуляров и разведённых в стороны у объективов, для наблюдения удалённых предметов двумя глазами.

Примечания

Литература 
 

Оптика
Военные оптические приборы
Устройство подводной лодки
Перископы